Le fitness est un ensemble de pratiques physiques et sportives.
 Le body fitness est une version féminine du culturisme.
 La fitness ou valeur sélective d'un individu est, en biologie, une valeur qui indique sa capacité à supporter la sélection naturelle.